Le Sonnet 81 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : OR I fhall liue your Epitaph to make,
Or you ſuruiue when I in earth am rotten,
From hence your memory death cannot take,
Although in me each part will be forgotten.
Your name from hence immortall life ſhall haue,
Though I ( once gone) to all the world muſt dye,
The earth can yeeld me but a common graue,
When you intombed in mens eyes ſhall lye,
Your monument ſhall be my gentle verſe,
Which eyes not yet created ſhall ore-read,
And toungs to be, your beeing ſhall rehearſe,
When all the breathers of this world are dead,
  You ſtill ſhal liue (ſuch vertue hath my Pen)
  Where breath moſt breaths,euen in the mouths of men.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

081